Rosenmontag steht für:

 Rosenmontag, vorletzter Tag vor der Fastenzeit, Höhepunkt in der Karnevalszeit
 Rosenmontag (Hartleben), Drama von Otto Erich Hartleben von 1900
 Rosenmontag (1924), deutscher Spielfilm von Rudolf Meinert 
 Rosenmontag (1930), deutsches Filmdrama von Hans Steinhoff
 Rosenmontag (1955), deutscher Liebesfilm von Willy Birgel 
 Rosenmontag (1974), deutscher Fernsehfilm von Peter Beauvais 

Siehe auch: